Als Schilfeule werden mehrere Arten von Schmetterlingen bezeichnet, die zu der Familie der Eulenfalter gehören:

 Einpunkt-Schilfeule
 Schmalflügelige Schilfeule
 Striemen-Schilfeule
 Zweipunkt-Schilfeule